Томасон — фамилия. Известные носители:
 Томасон, Барбара Энн (более известная под псевдонимом Кэролин Митчелл; 1937—1966) — американская актриса и фотомодель.
 Томасон, Марша (род. 1976) — английская актриса. 
 Томасон, Си Джей (полное имя Кристофер Джон Томасон; род. 1982) — американский актёр.